Kvalifikace ženské dvouhry na US Open 2021 probíhala před zahájením singlové soutěže od 24. do 27. srpna 2021 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Kvůli pokračující koronavirové pandemii se konala, na rozdíl od hlavního turnaje, bez přítomnosti diváků.

Do tříkolové soutěže zasáhlo sto dvacet osm hráček, z nichž šestnáct postoupilo řádně a šest jako šťastných poražených. V roce 2020 se kvalifikace neodehrála kvůli pandemii covidu-19.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

kvalifikace ženské dvouhry